Натадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Натадзе, Георгий Михайлович (1893—1965) — советский гигиенист.
 Натадзе, Григорий Ясонович (1878—1951) — советский историк, публицист, общественный деятель, профессор Тбилисского университета.
 Натадзе, Леван (Лео) Ясонович (1880—1922) — грузинский журналист, педагог, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Натадзе, Майя Ревазовна — советский филолог.
 Натадзе, Нодар Ревазович (1929—2022) — советский и грузинский литературовед, лингвист, государственный деятель.
 Натадзе, Реваз Григорьевич (1903—1984) — советский психолог.

Двойная фамилия 
 Кемулариа-Натадзе, Любовь Манучаровна (1891—1985) — советский ботаник.